Guigues IV. ist der Name folgender Personen

* Guigues IV. (Albon) († 1142), Graf von Albon
 Guigues IV. (Forez) († 1241), Graf von Forez